Ел Аогадо има више значења:

 Ел Аогадо (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Аогадо (Лагуниљас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику